I. Pál orosz cár
 Pál görög király
 I. Pál pápa